Абехуэла () — топоним:

 Абехуэла — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль.
  — деревня в испанской провинции Альбасете, входит в состав муниципалитета Летур.
  — деревня в испанской провинции Альмерия, входит в состав муниципалитета Уэркаль-Овера.
 Абехуэла — балка на северо-востоке испанской провинции Альмерия.